Euroliga za žene (eng. EuroLeague Women) je najjače europsko košarkaško natjecanje za klubove u ženskoj konkurenciji. Osnovano je 1958. kao Kup Europskih prvaka (eng. European Cup For Women’s Champions Clubs, fr. Coupe des clubs champions), da bi se od 1991.  nastavilo kao Euroliga.

Pobjednici i finalisti

Poveznice  
 EuroCup
 Kup Ronchetti
 Euroliga za muškarce
 Hrvatska A-1 liga
 službene stranice
 fibaeurope.com, arhiva natjecanja
 todor66.com, Arhiva Kupa prvaka / Euroliga

Europska klupska košarkaška natjecanja